|-
| (63001) 2000 WW21||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63002) 2000 WH22||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63003) 2000 WY22||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63004) 2000 WA23||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63005) 2000 WF23||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63006) 2000 WE24||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63007) 2000 WF30||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63008) 2000 WH31||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63009) 2000 WH32||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63010) 2000 WQ33||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63011) 2000 WZ36||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63012) 2000 WU37||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63013) 2000 WO38||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63014) 2000 WJ39||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63015) 2000 WK39||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63016) 2000 WE40||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63017) 2000 WB41||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63018) 2000 WO41||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63019) 2000 WY41||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63020) 2000 WW44||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63021) 2000 WK46||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63022) 2000 WV46||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63023) 2000 WB48||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63024) 2000 WH48||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63025) 2000 WC52||||27 листопада 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (63026) 2000 WF54||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63027) 2000 WL56||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63028) 2000 WF57||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63029) 2000 WH57||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63030) 2000 WK58||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63031) 2000 WC62||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 63032 Billschmitt||||28 листопада 2000||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (63033) 2000 WM65||||28 листопада 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (63034) 2000 WV67||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (63035) 2000 WX67||||29 листопада 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Обсерваторія Кітт-Пік
|-
| (63036) 2000 WL69||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63037) 2000 WB70||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63038) 2000 WP70||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63039) 2000 WS71||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63040) 2000 WT74||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63041) 2000 WH77||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63042) 2000 WP79||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63043) 2000 WZ83||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63044) 2000 WR86||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63045) 2000 WO91||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63046) 2000 WJ93||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63047) 2000 WQ93||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63048) 2000 WU94||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63049) 2000 WC95||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63050) 2000 WG96||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63051) 2000 WR96||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63052) 2000 WB98||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63053) 2000 WU99||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63054) 2000 WG100||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63055) 2000 WP107||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63056) 2000 WQ110||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63057) 2000 WB112||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63058) 2000 WC112||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63059) 2000 WA118||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63060) 2000 WD118||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63061) 2000 WH118||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63062) 2000 WL118||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63063) 2000 WU120||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63064) 2000 WC121||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63065) 2000 WS121||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63066) 2000 WQ122||||29 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63067) 2000 WZ122||||29 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 63068 Мораес (Moraes)||||23 листопада 2000||Сісікуї||Хіросі Маено
|-
| (63069) 2000 WG125||||27 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63070) 2000 WH125||||27 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63071) 2000 WM125||||29 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63072) 2000 WP125||||29 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63073) 2000 WQ125||||30 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63074) 2000 WU125||||30 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63075) 2000 WC126||||30 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63076) 2000 WV127||||18 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63077) 2000 WT128||||19 листопада 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (63078) 2000 WC130||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63079) 2000 WY130||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (63080) 2000 WW132||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63081) 2000 WP133||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63082) 2000 WU133||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63083) 2000 WG134||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63084) 2000 WP134||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63085) 2000 WM135||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63086) 2000 WQ135||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63087) 2000 WC137||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (63088) 2000 WM139||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63089) 2000 WX139||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63090) 2000 WY139||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63091) 2000 WZ141||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (63092) 2000 WJ142||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (63093) 2000 WM142||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (63094) 2000 WP142||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (63095) 2000 WS142||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (63096) 2000 WX142||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (63097) 2000 WK143||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (63098) 2000 WC146||||23 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (63099) 2000 WM146||||23 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (63100) 2000 WP146||||23 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|}

Див. також 
 Список астероїдів

63000